Sapezal - área com presença de gramíneas denominadas sapês ou sapés.
Sapezal - município brasileiro no estado de Mato Grosso.
Sapezal - município extinto no estado de São Paulo, Brasil.